Die Mestaruussarja 1936 war die siebte Spielzeit der finnischen Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter acht Mannschaften vom 3. Mai bis 18. Oktober ausgespielt. Zum achten Mal wurde HJK Helsinki finnischer Fußballmeister. Vorjahresmeister Helsingin Palloseura wurde Vizemeister.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Aatos Lehtonen vom HJK Helsinki wurde wie im Vorjahr Torschützenkönig; Lehtonen traf 14 Mal.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1936
1936